Bashkyroleter est un genre éteint de parareptiles pareiasauromorphes de la famille des nyctérolétéridés ayant vécu durant une partie du Permien moyen, au Roadien et au Capitanien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

L'espèce type, Bashkyroleter bashkyricus a été décrite par Ivakhnenko en 1997, en déplaçant Nycteroleter bashkyricus dans le genre Bashkyroleter.

En 2012, Linda A. Tsuji  ont déterminé que le genre était paraphylétique et que l'espèce "Bashkyroleter" mesensis pourrait être attribuée à un autre genre.

Description 
Ce sont de petits nyctérolétéridés caractérisés par des crânes assez aplatis terminés par un museau arrondi. Le sommet du crâne portent des petites perforations alternant avec des zones plates où parfois se développent de petites bosses. Leurs dents pointues, inclinées vers l'arrière sont au nombre de 23 ou 24 par maxillaire.

Bashkyroleter bashkyricus
L'espèce type est connu par un crâne partiel et un squelette post-crânien désarticulé. Il a été découvert près de la ville de Belebeï en république de Bachkirie, en Russie.

La longueur de son crâne est d'environ .

"Bashkyroleter" mesensis 
L'espèce "Bashkyroleter" mesensis est connue à partir de crânes partiels découverts près du fleuve Mezen dans la région d'Arkhangelsk au nord-ouest de la Russie. Son crâne est également de taille modeste, de l'ordre de  de long.

Elle diffère de l'espèce type par un foramen pariétal plus circulaire, des orbites plus grandes et plus allongées et un maillage différent du réseau de perforations et de bosses du sommet du crâne. Son attribution au genre Bashkyroleter est remise en question et nécessite de nouvelles analyses et éventuellement l'accès à de nouveaux fossiles.

Classification 
Linda A. Tsuji  en 2012 ont réalisé une analyse phylogénétique des parareptiles de la famille des nyctérolétéridés. Leur cladogramme montre les positions des deux espèces de Bashkyroleter au sein de cette famille :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Genre d'anapsides (nom scientifique)
Sauropside du Permien
Paléontologie en Russie
Taxon fossile décrit en 1997